Ratana Bundit Bangkok é um clube de futebol da Tailândia. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2001–02.

Clubes de futebol da Tailândia